KHP est un sigle qui peut désigner :
 potassium hydrogen phthalate (K est le symbole chimique du potassium) (en français, phtalate acide de potassium), le sel monopotassique de l'acide benzène-1,2-dicarboxylique (acide phtalique).

KHP est un code qui peut désigner :
 kapori, une langue parlée en Indonésie, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code de langue